

Компьютерные игры 
  — компьютерная игра 1986 года.
 Batman (NES)

Другое 
 Batman (Sega Mega Drive)